Oostkerk (niederländisch für Ostkirche) ist der Name folgender Kirchen in den Niederlanden:
 Oostkerk (Hoorn)
 Oostkerk (Middelburg)

Oostkerk steht für:
 Oostkerk, flämischer Name der Gemeinde Oisquercq, Belgien
 Oostkerk, Schiff der Remscheid-Klasse

Siehe auch:
 Oosterkerk
 Ostkirche (Begriffsklärung)